Быстро́в — русская фамилия; женская форма Быстрова.

Известные носители

А 
 
 
 Быстров, Андрей Евгеньевич (род. 1991) — российский пауэрлифтер.
 Быстров, Артём Николаевич (род 1985) — российский актёр.

Б

В 
 Быстров, Валентин Александрович (1929—2017) — советский хоккеист, тренер, спортивный арбитр и преподаватель.
 Быстров, Валентин Петрович (1933—2014) — советский и российский учёный-металлург.
 
 Быстров, Вениамин Михайлович (1924—2002) — советский спортсмен (футбол, хоккей с мячом, хоккей с шайбой).
 Быстров, Виктор Михайлович (1931—1992) — советский боксёр и тренер по боксу.
 
 Быстров, Владислав Юрьевич (род. 1967) — немецкий саксофонист и композитор.

Г—Ю 
 Быстров, Геннадий Петрович (род. 1934) — советский геолог, первооткрыватель месторождения.
 
 Быстров, Григорий Ефимович (1940—2018) — юрист, профессор.
 Быстров, Глеб Александрович (1910—1983) — управляющий трестом «Кагановичуголь» комбината «Кузбассуголь», Герой Социалистического Труда.
 Быстров, Дмитрий Вячеславович (1967—2005) — советский и российский футболист.
 Быстров, Иван Павлович (1797—1850) — русский писатель и библиограф.
 Быстров, Лука Вонифатьевич (1887—1916) — русский духовный писатель.
 Быстров, Марат Вячеславович (род. 1992) — российский футболист.
 
 
 
 
 Быстров, Юрий Александрович (1931—2014) — советский и российский учёный; спортсмен (академическая гребля).



См. также 
 Мыс Быстрова — Арктика
 Скала Быстрова — Антарктида
 Bystrowiana — вымершее земноводное